Медаль Карла Тейлора Комптона за лидерство в физике () — медаль, вручаемая с 1957 года Американским институтом физики заслуженным физикам, сделавшим исключительный вклад в развитие физики, однако основанием для вручения медали должно быть не сами проведённые исследования, а исключительное участие в государственном регулировании физических исследований. Премия названа в честь Карла Тейлора Комптона. В настоящее время медаль вручается раз в четыре года. Лауреат получает 10 000 долларов США наличными.

Награждённые

См. также 
 :Категория:Награждённые медалью Комптона

Ссылки 
 
 

Комптон
Комптон
Списки награждённых научными наградами
Награды по алфавиту